John Mercer Johnson (1818–1868) – kanadyjski polityk
 John S. Johnson (1873–1934) – amerykański łyżwiarz i kolarz
 John Johnson (1947–2016) – amerykański koszykarz
 John D. Johnson (ur. 1952) – amerykański generał
 John Johnson (ur. 1956) – amerykański koszykarz
 John D. Johnson – amerykański polityk, parlamentarzysta stanowy z Utah

Zobacz też 
 John Johnsen